Van Houten puede referirse a:
 Ingrid van Houten-Groeneveld (1921).
 Carice (Anouk) van Houten (1976, Leiderdorp).
 Cornelis ("Kees") Johannes van Houten (1920, La Haya – 2002).
 Coenraad Johannes van Houten (1801, Amsterdam – 1887, Weesp).

Apellidos neerlandeses